Љубањ се може односити на:
 
 Љубањ (Белорусија), град
 Љубањ (Русија), град
 Љубањ (језеро)